Mašek steht für:

 (9841) Mašek, ein Asteroid

Mašek oder Masek ist der Familienname folgender Personen:

 Albín Mašek (1804–1878), tschechischer Komponist
 Dominik Mašek (* 1995), tschechischer Fußballspieler
 Ervín Mašek (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler
 Gašpar Mašek (1794–1873), tschechischer Komponist
 Jiří Mašek (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Karel Vítězslav Mašek (1865–1927), tschechischer Maler, Illustrator und Architekt des Jugendstils und Symbolismus
 Kamilo Mašek (1831–1859), slowenischer Komponist
 Karel Mašek (1867–1922; Pseudonym Fa Presto), tschechischer Dichter
 Otakar Mašek, tschechischer Illustrator, Fotograf und Sachbuchautor
 Pavel Mašek (1761–1826), tschechischer Komponist
 Václav Mašek (* 1941), tschechischer Fußballspieler
 Vincenc Mašek (1755–1831), böhmischer Komponist

Siehe auch:
 Maschek (Begriffsklärung)